Benjamin Antonietti, né le  à Orbe, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant. Son frère, Eliot Antonietti, est aussi hockeyeur professionnel.

Carrière 
Benjamin Antonietti commence sa formation de hockeyeur au Genève-Servette HC. Pendant la saison 2008-2009, il fait ses premières apparitions en tant que professionnel en jouant 17 parties pour le HC Bâle en LNB. La saison suivante, il aussi bien pour Genève-Servette en LNA qu'en prêt au HC Bâle en LNB, jouant 15 matchs pour chacune de ces équipes. Prêté au Lausanne HC, il réussit à s’y établir en tant que titulaire. Désormais sous contrat au LHC, il échoue, au printemps 2012, une deuxième  avec les Vaudois en ifinale des playoff de LNB.

Avec 14 points en 21 parties de playoff, il est l’un des éléments déterminants de la conquête du titre et la promotion en LNA au terme de la saison 2012-2013. Avec le LHC, il se qualifie pour les playoffs pour sa première saison complète en LNA. Le parcours des Vaudois se terminant au premier tour contre les ZSC Lions au septième match décisif, il est le joueur suisse le plus efficace de cette série. Seuls le Finlandais Juha-Pekka Hytönen et le Suédois Daniel Bång sont plus efficaces.

Il signe pour la saison 2017-2018 avec les Dragons de Rouen de la Ligue Magnus française et devient ainsi le premier joueur suisse à évoluer dans l'effectif rouennais. En fin d'année 2017, il retourne dans son club de Lausanne. La période des transferts étant terminée, il n'est pas remplacé et le club de Rouen bénéficie d'une compensation financière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élites A || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élites A || 33 || 1 || 16 || 17 || 58 || 7 || 0 || 4 || 4 || 20
|-
|2008-2009 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élites A || 30 || 13 || 14 || 27 || 110 || 7 || 7 || 10 || 17 || 8
|-
| 2008-2009|| HC Bâle || LNB || 17 || 5 || 1 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élites A || 16 || 8 || 10 || 18 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC || LNA || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010|| HC Bâle || LNB || 15 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Genève-Servette HC U20 || Juniors Élites A || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC || LNA || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011|| Lausanne HC || LNB || 31 || 9 || 7 || 16 || 12 || 17 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2011-2012 || Lausanne HC || LNB || 42 || 9 || 7 || 16 || 16 || 15 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2011-2012|| Genève-Servette HC || LNA || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC || LNB || 48 || 13 || 10 || 23 || 26 || 21 || 7 || 7 || 14 || 12
|-
| 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 50 || 4 || 3 || 7 || 22 || 6 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 39 || 3 || 3 || 6 || 8 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 38|| 1|| 4|| 5|| 8|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 42|| 3|| 5|| 8|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus ||31||12||22||34||20|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || LNA || 15|| 3|| 5|| 8|| 8|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2018-2019 || Lausanne HC || LNA || 50 || 3 || 4 || 7 || 8 || 12 || 2 || 0 || 2 || 12 	
|-
| 2019-2020 || Lausanne HC || LNA || 36|| 3|| 0|| 3|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021||  Lausanne HC || LNA || 24 || 0 || 0 || 0 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC || LNA ||  || 

| 2009||  Suisse -18 ans || Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2010||  Suisse -20 ans || Championnat du monde  -20 ans || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2011||  Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 3|| 0|| 0|| 0|| 4

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Orbe
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif genevois
Attaquant de hockey sur glace
 Joueur du HC Bâle
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
 Joueur du Lausanne HC
Joueur du Rouen hockey élite 76